Кфар-Даниэль () — мошав, расположенный в центральной части Израиля, в 4 километрах юго-восточнее города Лод. Административно относится к региональному совету Хевель Модиин.

История 
Мошав был основан 9 октября 1949 года еврейскими ветеранами Второй мировой войны из англоязычных стран.

Мошава изначально назывался Иргун Бейт Хевер в честь организации, членами которой были основатели мошава, но позже он был переименован в честь Даниэля Фриша, президента Сионистской организации Америки, погибшего в год основания мошава.

Население

Примечания 

Мошавы